Patriarchalisch kann sich beziehen auf:

 Patriarch (Kirchenoberhaupt)
 Patriarchat (Soziologie)